személy
 Mária Magdolna, más néven Mária Magdaléna, az Újszövetségben szereplő bibliai személy.
 Pazzi Szent Mária Magdolna (1566-1607), szentté avatott olasz apáca. 
 Habsburg Mária Magdolna főhercegnő (1689-1743), a Habsburg-házból származó osztrák főhercegnő, I. Lipót császár leánya.

építészet
 Mária Magdolna-templom, budai vár egyik legrégebbi (XIII. század beli), gótikus stílusban épült temploma.
 Vézelay, Szent Magdolna apátsági templom, Vézelay-ban, Franciaországban, található templom, 1979 óta a Világörökség része.

film
 Mária Magdolna, eredeti címe: Maria Magdalena, Hans Oberländer 1914-es, német filmje.
 Mária Magdolna, eredeti címe: Gli amici di Gesù - Maria Maddalena, 2000-es, olasz-német koprodukcióban készült TV-film.
 Mária Magdolna, eredeti címe: Mary, Abel Ferrara 2005-ös, amerikai-francia-olasz koprodukcióban készült filmje.
 Mária Magdolna, eredeti címe: Mary Magdalene, Garth Davis 2018-as, angol filmje.